«Обнажённая, поднимающаяся по лестнице» () — рисунок карандашом и углём Жоана Миро, сделанный в 1937 году и сейчас находящийся в коллекции Фонда Жоана Миро.

История 

Миро нарисовал «Обнажённую…» во время гражданской войны в Испании. Он жил в Париже и начал посещать курсы живописи Grande Chaumiere. Миро обратился к построению человеческой фигуры, чтобы изобразить драму, которая в то время проходила в Каталонии. Это чувство передано формами, использованными для изображения сюжета. Другие работы того периода — «Натюрморт со старым ботинком» и «Помощь Испании».

Описание 
По описанию Фонда Жоана Миро, «уныние Миро вызвано моральной трагедией войны, его можно увидеть в насильственной метаморфозе фигуры, у неё тяжёлые конечности и явные усилия, нужные для восхождения». В верхнем правом углу расположено своего рода окно или отверстие, в котором можно увидеть падающие в комнату лучи света. Женщина делает правой рукой жест, который в других работах Миро служил символом бегства, ухода от реальности. Половые органы женщины, как и на картине «Мужчина и женщина перед кучей экскрементов», излишне подчёркнуты и преувеличены. Этот рисунок связан с картиной «Обнажённая, спускающаяся по лестнице» Марселя Дюшана, а искажения фигуры передают суть испанской гражданской войны. Однако и Дюшан не был первым, кто обратился к теме женщины на лестнице. Его предшественником был Эдвард Мейбридж, который в серии своих ранних фотографий запечатлел обнажённую женщину, спускающуюся по лестнице.

Выставки

Примечания

Литература 
 
 
 Jaques Dupin — Ariane Lelong-Mainaud. «Joan Miró. Catalogue raisonné. Drawings I 1901—1937» 2008. Daniel Lelong and Successió Miró

Рисунки Жоана Миро
Картины из собраний Фонда Жоана Миро